Ballati ist der Name von

 Girolamo Nerli Ballati (Girolamo Nerli-Ballati; Girolamo Pieri Nerli; 1860 oder 1863–1926), italienischer Maler
 Luigi Ballati (Aloysius Balati; Aloisius Ballati; Ballaty; Balatus und Namensvarianten; Balatus; 1636–1696), hannoverscher Gesandter an verschiedenen Höfen Europas

Ballati bezeichnet

 Palazzo Ballati in Siena, Italien